Вал може да се отнася за някое от следните понятия.

 Земен вал – изкуствен земен насип, отбранително съоръжение:
 Траянови валове – система от древни валове в Украйна, Молдова и Румъния;
 Адрианов вал – укрепление от камъни и торф в Англия;
 Антонинов вал – укрепление от камъни и торф в Шотландия;
 Вал на Офа – земно укрепление на границата между Англия и Уелс;
 Атлантически вал – система от укрепления по европейското крайбрежие на Атлантическия океан.

 Вал (машинен детайл) – машинен елемент, предназначен да предава механична енергия:
 колянов вал;
 карданен вал;
 разпределителен вал.

 „Вал“ — руски безшумен автомат за специалните части, конструиран през 1987 г.

Вижте също 
 Ваал
 Ваал (демон)